Mail User Agent
 Międzynarodowa Unia Astronomiczna